, имя при рождении Юя Накамура, (род. 18 октября 1994 года Исикава, Япония) — японский профессиональный борец сумо.

Он дебютировал в марте 2017 года. Энхо ниже ростом и значительно легче подавляющего большинства борцов в верхних лигах.

В январе 2020 в девятый день Хацу басё в Токио, находясь в ранге маэгасира 5, выиграл у одзэки Гоэйдо Готаро, что является лишь третьим случаем в истории сумо, когда борец весом легче 100 килограмм победил борца ранга одзэки (до этого Тиёнофудзи выиграл у Асахикуни в мае 1978 года, и Маиноуми выиграл у Таканоханы Кодзи в июле 1994 и у Таканомами Садахиро в июле 1995).

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Биография борца на официальном сайте Ассоциации

Борцы сумо из Японии